Марк Бланше (, 9 октября 1968, Бурж) — французский поэт, эссеист, литературный, художественный и музыкальный критик, литературный организатор.

Биография 
Художественный директор ежегодного праздника Весна поэтов в департаменте Сена и Марна, деятельный организатор десятков других литературных и художественных фестивалей и коллоквиумов. Параллельно литературе занимается фотографией.

Несколько лет жил в Бордо. В настоящее время живет в Туре.

Избранные публикации 
 Les carnets rouges: chants et mémoires, Éd. du Cygne, Amboise, 1991
 Enième plainte ; Fruits d’entente, AGIR (Agence interprofessionnelle régionale pour le livre et les médias), Vendôme, 1994
 Jardins; Deux portraits; Paroles de l’aimée; Trois sourires, Agir, Vendôme, 1995
 Soleils, либретто pour chœur à voix égales créé par le chœur Mikrokosmos en 1996, музыка Патрика Бюргана
 Poèmes de la Chartreuse — Avec théâtre de chairs, éditions Obsidiane, Sens, 1998(премия Поэтическое призвание)
 Sanctuaires, éditions Cheyne, Chambon-sur-Lignon, 1999 (премия Roger-Kowalski г. Лион)
 La source des images ou Narcisse exaucé, либретто, conte lyrique pour un acteur, 12 chanteurs et ensemble instrumental créé en 2000 par l’ensemble Musicatreize
 Le Jardin des morts, La Part des anges, Pessac, 2001
 L’incandescence, стихи, с рисунками автора, La Passe du vent, Genouilleux, 2001
 Lokenath Bhattacharya l’autre rive, éditions Jean-Michel Place, Paris, 2001
 La Langue volée au serpent, éditions Le Bois d’Orion, L’Isle-sur-la-Sorgue, 2003
 Meurtrières, L’Atelier la Feugraie, Paris, 2005
 Cheval blanc, éditions Virgile/ Ulysse fin de siècle, Fontaine-lès-Dijon, 2005
 Trophées: cinq récits mythiques, новеллы, éditions farrago, Tours, 2005
 Les Amis secrets, эссе, éditions José Corti, Paris, 2005
 Jean-Gilles Badaire, dans cette rigueur en désordre, Le Temps qu’il fait, Cognac, 2005
 Une autre Andromaque (textes de Jean Racine et poèmes de Marc Blanchet) créé par le Théâtre du Trèfle en mars 2005, représenté à Avignon en juillet 2005, et Paris (Lucernaire) en mai et juin 2006.
 Les Naissances, éditions Le Bois d’Orion, L'Îsle-sur-la-Sorgue, 2006 (Международная поэтическая премия Ивана Голля)
 L’oubli, Jobert, Paris, 2003, музыка Патрика Бюргана
 L'éducation des monstres: proses fantasmatiques, новеллы, La lettre volée, Paris, 2009
 L’ondine, Éditions de l’Arbre vengeur, Talence, France, 2010

Примечания

Ссылки 
 Биография, библиография на сайте Дома писателей 
 Биография, библиография 
 Стихи on line 

Писатели Франции
Поэты Франции
Французские поэты XXI века
Драматурги Франции
Эссеисты Франции
Эссеисты по алфавиту
Литературные критики Франции
Художественные критики Франции
Музыкальные критики Франции
Родившиеся в Бурже
Французские писатели XX века